Koro steht für:
 Koro (Psychologie), ein Syndrom der genitalen Retraktion
 Sprachen:
 Koro (Sprache), einer tibetobirmanischen Sprache
 Koro (Maninka), einer zur Untergruppe Mande-Sprachen zählende Niger-Kongo-Sprache.
 Koro (Vanuatu), einer malayo-polynesischen Sprache (gesprochen auf Vanuatu)
 Orte:
 Koro (Kreis), einem Kreis in Mali
 Koro (Mali), eine Stadt in Mali
 Koro (Insel), eine zu Fidschi gehörende Insel vulkanischen Ursprungs
 Korosee, ein nach der Insel Koro benanntes Meer
 Koro (Wisconsin), Ortschaft im Winnebago County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Korō steht für:
 den Trommelturm in japanischen, buddhistischen Tempeln

Siehe auch:
 Coro (Begriffsklärung)